NCR1 (, CD335) — мембранный белок, рецептор. Продукт гена человека NCR1 (LY94). Экспрессирован на покоящихся и активированных естественных киллерах.

Функции 
NCR1 является рецептором, активирующим клеточную токсичность, который может повышать эффективность активированных естественных киллеров (NK), вызывающих лизис опухолевых клеток.

Структура 
Белок состоит из 283 аминокислот и включает внеклеточный домен, трансмембранный участок и цитозольный домен. Внеклеточный домен содержит 2 дисульфидные связи и 1 N-гликозилированный аспарагин.

Взаимодействия 
Связывается с CD247 и FCER1G.

Примечания

Литература 

Мембранные белки
Кластеры дифференцировки